Hammurapi (też Ammurapi, 'Ammurapi, Hammurabi) – imię pochodzenia amoryckiego noszone przez kilku władców starożytnego Bliskiego Wschodu:
 Hammurabi (Hammurapi) – władca Babilonii (1792-1750 p.n.e.)
 Hammurapi I – władca Jamhadu (ok. 1765-1761 p.n.e.)
 Hammurapi II – władca Jamhadu (2 poł. XVIII w. p.n.e.)
 Ammurapi – władca Ugarit (przełom XIII/XII wieku p.n.e.)